333-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 333-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 333-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в июле-августе  1942 года.